Die 10. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen ( 1994 Women's World Open Squash Championship) fand vom 4. bis 9. Oktober 1994 in Saint Peter Port auf Guernsey statt, einer der Kanalinseln. Im direkten Anschluss fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Mannschaften statt. Das Gesamtpreisgeld betrug 64.000 US-Dollar.

Titelverteidigerin war Michelle Martin, die auch in diesem Jahr das Turnier gewann. Sie gewann das Endspiel mit 9:1, 9:0 und 9:6 gegen Cassie Jackman und war die zweite Spielerin nach Susan Devoy, die ihren Weltmeistertitel erfolgreich verteidigte.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1994
WSA Tour 1994/95
Squashturnier in Guernsey
Sport (Saint Peter Port)